Виља Карињо има више значења:

 Виља Карињо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Виља Карињо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Виља Карињо (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику